Ермаки — село в Викуловском районе Тюменской области России. Административный центр Ермаковского сельского поселения.

История 
В 1926 году в селе Ермаковском имелось 71 хозяйство и проживало 516 человек (246 мужчин и 270 женщин). Функционировала школа I ступени. В административном отношении являлось центром Ермаковского сельсовета Викуловского района Ишимского округа Уральской области.

География 

Село находится в восточной части Тюменской области, в таёжной зоне, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской низменности, на берегах реки Тенис (приток Ишима), на расстоянии примерно 50 километров (по прямой) к северо-востоку от села Викулова, административного центра района. Абсолютная высота — 79 метров над уровнем моря.
Климат
Климат континентальный с суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 417 мм. Средняя температура января составляет −18,9 °C, июля — +18 °C. Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом — 161 день.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,7 %, женщины — соответственно 54,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 340 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из пяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Викуловского района